В 102-м Тур де Франс в 2015 году приняли участие 22 команды, по 9 гонщиков в каждой: 18 команд UCI ProTeams, а также ,, ,  и  по уайлд-кард.

Команды 

† —: Профессиональные континентальные команды

Гонщики

Представительство по странам

Примечания 

Составы команд на супервеломногодневках
Тур де Франс